Зинцгейм (; Синцгейм):

 Зинцгейм, Иосиф Давид (1745—1812) — первый главный страсбургский раввин, член собрания еврейских нотаблей, созванных Наполеоном I в 1806 году.
 Зинцгейм, Иуда Леб Эфраим (Judah Leb Ephraim Sinzheim; ум. 1744) — еврейский общественный деятель и благотворитель в Вене.

См. также 
 Зинцхайм ()
 Зинсхайм ()

Примечания